Winiec steht für folgende geographische Objekte in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen:
 Winiec (Bisztynek), Weiler der Gmina Bisztynek, Powiat Bartoszycki, bis 1945: Wienken, Kreis Heilsberg, Ostpreußen
 Winiec (Miłomłyn), Dorf der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, bis 1945: Winkenhagen, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Winiec (See) (auch: Jezioro Jerczek), See auf dem Gebiet der Gmina Miłomłyn, Powiat Ostródzki, bis 1945: Rohrsee (auch: Jerczek-See) bei Winkenhagen, Kreis Mohrungen, Ostpreußen

Siehe auch:
 Wieniec